Браудо — еврейская фамилия. Известные носители:

 Браудо, Александр Исаевич (1864—1924) — российский историк, библиограф.
 Браудо, Евгений Максимович (1882—1939) — российский музыковед, публицист, переводчик.
 Браудо, Исайя Александрович (1896—1970) — советский органист, профессор Ленинградской консерватории, доктор искусствоведения.